Э́лден Хе́нсон (род. 30 августа 1977, Роквилл) — американский актёр.

Биография 
Хенсон родился 30 августа 1977 года в Роквилле, штат Мэриленд. Его мама была профессиональным фотографом и является также матерью актёров Гаретта и Эрика Рэтлиффов. Элден начал актёрскую карьеру в двухлетнем возрасте, он работал моделью, и время от времени появлялся в коммерческих проектах. С шести лет он стал сниматься в рекламных роликах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США